Con Il signore delle anime si può intendere:

 Il signore delle anime, romanzo di Irène Némirovsky
 Il signore delle anime, romanzo di Gregory Keyes